Belgium
Saint-Médard, település Luxembourg tartomány Neufchâteau járásában

 Franciaország
Saint-Médard, település Charente megyében
Saint-Médard, település Charente-Maritime megyében
Saint-Médard, település Deux-Sèvres megyében
Saint-Médard, település Gers megyében
Saint-Médard, település Haute-Garonne megyében
Saint-Médard, település Indre megyében
Saint-Médard, település Lot megyében
Saint-Médard, település Moselle megyében
Saint-Médard, település Pyrénées-Atlantiques megyében